Pierre Bénouville oder Pierre Benouville ist der Name folgender Personen:

* Pierre de Bénouville (1914–2001), französischer Politiker
 Pierre Louis Benouville (1852–1889), französischer Architekt